Роберт де Рос (; умер в 1285 году) — английский аристократ, участвовавший во Второй баронской войне на стороне Симона де Монфора. В 1264 году был вызван в парламент Монфора, и поэтому считается первым бароном де Рос.

Биография 
Роберт де Рос принадлежал к старинному роду нормандского происхождения, которому принадлежали обширные земли в Англии с центром в Хелмсли (Йоркшир). Дед Роберта, носивший то же имя, был в числе 25 баронов, которые подписали в 1215 году Великую хартию вольностей. Родителями Роберта-младшего были Уильям де Рос и Люси Фицпирс. В этой семье родились ещё пятеро сыновей (Петер, Уильям, Александр, Герберт, Джон) и две дочери — Люси и Элис.

Дата рождения Роберта де Роса неизвестна. В 1243/44 году он женился на Изабелле д’Обинье, наследнице баронии Бельвуар, из-за чего некоторые источники называют его Роберт де Рос из Бельвуара. В 1258 году де Рос участвовал в походе в Шотландию, в том же году — в защите Чешира от валлийцев, в 1260 и 1261 годах — в походах в Уэльс. Известно, что в 1261 году Роберт в нарушение приказа короля Генриха III принял участие в рыцарском турнире, но наказан не был. Тогда же монарх разрешил ему проводить в Бельвуаре ежегодную трёхдневную ярмарку в день Иоанна Крестителя.

В 1263 году, когда Генрих III отказался выполнять условия Оксфордских провизий, де Рос оказался в числе тех баронов, которые возмутились этим и начали войну, возглавленные королевским зятем Симоном де Монфором. В 1264 году, созывая свой парламент, Монфор направил приглашение и Роберту, который поэтому получил право считаться первым бароном де Рос. Роберт сражался при Льюисе, где мятежники взяли в плен и короля, и его старшего сына Эдуарда. Однако уже через год последний бежал из плена и одержал победу при Ившеме; Монфор в этом бою погиб. Де Рос спустя 10 дней (29 июня 1265 года) сдал победителю Глостерский замок, и поэтому Эдуард добился для него у короля полного прощения, датированного 14 августа того же года.

В последующие годы де Рос сохранял своё влияние. Он получил должность комиссара Севера (1268), по приглашению нового короля Эдуарда I участвовал в совещании лордов в Вестминстере, где было решено начать войну с князем Уэльским, и в специальной сессии парламента в Шрусбери в 1283 году, на которой был приговорён к смерти Давид III ап Грифид. Роберт умер в 1285 году и был похоронен в приорате Киркхэм в Йоркшире.

Семья и наследие 
Роберт де Рос был женат на Изабелле д’Обинье, дочери Уильяма III д’Обинье, феодального барона Бельвуара. В этом браке родились:
 Уильям, 1-й барон де Рос;
 Изабелла, жена Уолтера де Фоконберга, 2-го барона Фоконберг;
 Мэри (жена Уильяма де Браоза, 1-го барона Браоз);
 Джоан, жена Джона Ловела, 1-го барона Ловел из Тичмарша;
 Роберт;
 Джон;
 Николас;
 Петер.

В 1299 году Уильям был вызван Эдуардом I в парламент как лорд де Рос, и впоследствии возник вопрос о том, с какого момента начинать историю баронии — с этого вызова или с парламента Монфора. Носители титула много раз подавали просьбу вести отсчёт с Роберта, обращая внимание на то, что Монфор действовал против воли короля, но от его имени. В 1806 году это их желание было удовлетворено, и в результате барония де Рос стала старейшей в Англии.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 

Бароны де Рос